George Legge ( baron Dartmouth) (1647-1691), un officier de la Marine anglaise ; 
 George Legge ( comte de Dartmouth) (1755-1810), un homme politique britannique.